Seccombe ist der Familienname folgender Personen:

 James Seccombe (1893–1970), US-amerikanischer Politiker
 Joan Seccombe, Baroness Seccombe (* 1930), britische Politikerin

Siehe auch:
 Secombe